ВАК — аббревиатура, может означать:

 Вено-артериальная канюляция
 «Винер Атлетикшпорт-Клуб» или ВАК () — австрийский футбольный клуб.
 Вольфсбергский атлетический клуб
 Всемирный армянский конгресс
 Всероссийская астрономическая конференция
 Всероссийский азербайджанский конгресс
 Высшая аттестационная комиссия
 Высшие академические курсы высшего комсостава РККА

См. также 

 ВАК Белоруссии
 ВАК при Минобрнауки России
 Список ВАК